À vif est le titre de plusieurs films :
 À vif, film américano-australien de Jane Campion sorti en  ;
 À vif, film américano-australien de Neil Jordan sorti en  ;
 À vif !, film américain de John Wells sorti en .